Zesch ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Zesch (1904–1944), deutscher Jurist und Landrat
 Hans Zesch-Ballot (Hans Georg Ziesche; 1896–1972), deutscher Schauspieler und Regisseur

für den Ort siehe Zesch am See